|-
| 71901 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71902 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71903 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71904 - || || 26 de novembre, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 71905 - || || 26 de novembre, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 71906 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71907 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71908 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71909 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71910 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71911 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71912 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71913 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71914 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71915 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71916 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71917 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71918 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71919 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71920 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71921 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71922 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71923 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71924 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71925 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71926 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71927 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71928 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71929 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71930 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71931 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71932 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71933 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71934 - || || 26 de novembre, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 71935 - || || 28 de novembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 71936 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71937 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71938 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71939 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71940 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71941 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71942 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71943 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71944 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71945 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71946 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71947 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71948 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71949 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71950 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71951 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71952 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71953 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71954 - || || 24 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71955 - || || 26 de novembre, 2000 || Needville || Needville
|-
| 71956 - || || 30 de novembre, 2000 || Farpoint || G. Hug
|-
| 71957 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71958 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71959 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71960 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71961 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71962 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71963 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71964 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71965 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71966 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71967 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71968 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71969 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71970 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71971 - || || 25 de novembre, 2000 || Carbuncle Hill || D. P. Pray
|-
| 71972 - || || 16 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71973 - || || 18 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71974 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71975 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71976 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71977 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71978 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71979 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71980 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71981 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71982 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71983 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71984 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71985 - || || 27 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71986 - || || 30 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71987 - || || 20 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71988 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71989 - || || 24 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71990 - || || 24 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71991 - || || 25 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71992 - || || 25 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71993 - || || 25 de novembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 71994 - || || 27 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71995 - || || 27 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71996 - || || 28 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71997 - || || 28 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 71998 - || || 26 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71999 - || || 29 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 72000 - || || 27 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
1